tweed – rodzaj tkaniny
 Tweed – rzeka w Wielkiej Brytanii
 Tweed – gmina w Kanadzie